Die katholische Pfarrkirche St. Agatha ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude in Rorup, einem Ortsteil der Stadt Dülmen im Kreis Coesfeld (Nordrhein-Westfalen).

Geschichte und Architektur 
Die Kirche war ursprünglich der Hl. Maria geweiht und wurde Marienkirche genannt. Die Vorgängerkirche war ein gotischer Saal mit Chorjoch und einem 5/8-Schluss Sie ist in dem großen Erweiterungsbau von 1912 als südliches Seitenschiff erhalten.

Ausstattung 
 Ein Triumphkreuz aus Holz, nach dem Vorbild des zwölften Jahrhunderts
 Anna selbdritt aus Holz vom letzten Viertel des 15. Jahrhunderts
 Ein Vesperbild vom Anfang des 18. Jahrhunderts
 Verschiedene Barockfiguren vom Anfang des 18. Jahrhunderts
 Hl. Petronella, Helferin gegen Kopfschmerzen, bezeichnet 1737
 Vorne links steht der Agathaaltar mit einem Bild der Agathe.

Orgel 
Die Orgel wurde 1991 von dem Orgelbauer Friedrich Fleiter (Münster) erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 27 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen elektrisch.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Literatur 
 Ursula Quednau (Red.): Dehio-Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Nordrhein-Westfalen II: Westfalen. Deutscher Kunstverlag, Berlin/München 2011, ISBN 978-3-422-03114-2, S. 306.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Kirchengeschichte und Fotos

Rorup
Rorup, Agatha
Rorup, Agatha
Rorup, Agatha
Rorup
Rorup, Agatha
Kirchengebäude des Historismus
Bauwerk in Dülmen
Religion (Dülmen)
Rorup